Camissoniopsis är ett släkte av dunörtsväxter. Camissoniopsis ingår i familjen dunörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dunörtsväxter
Camissoniopsis